La palabra "UNITEC" puede referirse a:

 Universidad Tecnológica Centroamericana, universidad privada en Honduras; 
 Universidad Tecnológica de Colombia, universidad en Bogotá; 
 Corporación Universitaria Unitec, universidad en Bogotá; 
 Universidad Tecnológica del Centro, universidad privada en Valencia (Venezuela), estado Carabobo, Venezuela; 
 Universidad Tecnológica de México, universidad privada en México; 
 UNITEC Institute of Technology, universidad privada en Nueva Zelanda; 
 UNITEC (empresa), empresa de telecomunicaciones en España; 
 UNITEC-1, satélite japonés; o
 Unitec Blue, empresa argentina de microelectrónica.